SCA est un sigle pour :
 Société centrale d'apiculture, une association française créée en 1855 pour favoriser l'enseignement de l'apiculture ;
 Société en commandite par actions ;
 Service commun d'achats, association loi de 1901, Lamballe, France
 Société coopérative agricole ;
 Syndicat communautaire d'aménagement, aujourd'hui Syndicat d'agglomération nouvelle ;
 Sociétés concessionnaires d'autoroutes en France ;
 Société concessionnaire des aéroports, filiale cambodgienne de Vinci Airports ;
 Single Connector Attachment, un connecteur SCSI ;
 Service cinématographique des Armées, (aujourd'hui ECPAD) ;
 Service du commissariat des armées (forces armées françaises) ;
 Service Component Architecture ;
 Syndrome coronarien aigu ;
 Artère cérébelleuse supérieure (acronyme anglais) ;
 Shuttle Carrier Aircraft ;
Side Channel Attack (Informatique/cybersécurité - Attaque par canal auxiliaire) ;
 Sporting Club Abbeville Côte Picarde, club de football à Abbeville
 Sporting Club albigeois, club de rugby à XV à Albi ;
 Sporting Club d'Angoulême, club de rugby à XV à Angoulême ;
 Sporting Club appaméen, club de rugby à XV à Pamiers;
 Svenska Cellulosa Aktiebolaget, groupe papetier suédois détenant, entre autres, la marque de papier toilette Lotus ;
 Stratégie de croissance accélérée, service sénégalais de lutte contre la pauvreté ;
 Herbier du Jardin botanique de Limbé.